Kristian Huselius, švedski hokejist, * 10. november 1978, Österhaninge, Švedska.

Huselius je kariero začel pri klubu Hammarby IF v švedski 2. ligi, kjer je igral še za klub IFK Munkfors. V elitni švedski ligi je igral za klube Färjestads BK, Västra Frölunda HC, Linköpings HC in AIK IF. V sezonah 1996/97 in 1997/98 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezoni 2000/01 pa je bil najboljši strelec švedske lige. Leta 1997 je bil kot 47. izbran na NHL naboru s strani kluba Florida Panthers, za katerega je zaigral v sezoni 2001/02. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Calgary Flames in Columbus Blue Jackets, je skupno odigral 662 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 190 golov in 261 podaj, ter 24 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in enajst podaj. V času odpadle NHL sezone 2004/05 je igral tudi za SC Rapperswil-Jona v švicarski ligi. Po le nekaj odigranih tekmah za Columbus v sezoni 2011/12 in AIK IF v sezoni 2012/13 se je upokojil zaradi poškodbe noge.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil bronaste medalji v letih 2001, 2002 in 2009. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 33 tekem ter dosegel petnajst golov in trinajst podaj.

Pregled kariere

|-
| Hammarby IF
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 17
| 6
| 2
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska ml. liga
| 95/96
|
| 25
| 13
| 8
| 21
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Munkfors
| Švedska 2. liga
| 96/97
|
| 6
| 6
| 2
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 13
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska ml. liga
| 96/97
|
| 15
| 13
| 8
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska ml. liga
| 97/98
|
| 8
| 6
| 8
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 34
| 2
| 1
| 3
| 0
| 2
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| IFK Munkfors
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
| 6
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 98
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 98/99
|
| 28
| 4
| 4
| 8
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 20
| 2
| 2
| 4
| +1
| 2
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +2
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 21
| 23
| 44
| +4
| 20
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| 0
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 00/01
|
| 49
| 32
| 35
| 67
| +15
| 26
|
| 5
| 4
| 5
| 9
| +5
| 14
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 01/02
|
| 78
| 23
| 22
| 45
| -4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 5
| 6
| 11
| +7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 02/03
|
| 78
| 20
| 23
| 43
| -6
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 03/04
|
| 76
| 10
| 21
| 31
| -6
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 34
| 14
| 35
| 49
| +20
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Rapperswil-Jona
| Švicarska liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 05/06
|
| 24
| 5
| 3
| 8
| -11
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 05/06
|
| 54
| 15
| 24
| 39
| +2
| 36
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| +1
| 4
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 06/07
|
| 81
| 34
| 43
| 77
| +21
| 26
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -4
| 4
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 07/08
|
| 81
| 25
| 41
| 66
| +10
| 40
|
| 7
| 0
| 4
| 4
| -1
| 6
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 08/09
|
| 74
| 21
| 35
| 56
| +1
| 44
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -4
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| +3
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 09/10
|
| 74
| 23
| 40
| 63
| -4
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 10/11
|
| 39
| 14
| 9
| 23
| -17
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 11/12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 12/13
|
| 3
| 2
| 1
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1031
| bgcolor="#7FFF00" | 340
| bgcolor="#7FFF00" | 410
| bgcolor="#7FFF00" | 750
| bgcolor="#7FFF00" | +38
| bgcolor="#7FFF00" | 366
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 42
|}

Viri 
 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Florida Panthers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1997
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti IFK Munkfors
Hokejisti Färjestads BK 
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti SC Rapperswil-Jona
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti AIK